KNVB beker 2021/22 (mannen)
 KNVB beker 2021/22 (vrouwen)